Oerkapkade, een kade langs de Industriehaven in Haarlem
 Stadsstrand De Oerkap, ook wel De Oerkap, een stadsstrand in Haarlem